

Населені пункти та їхні частини
 Вітошин — село в гміні Казімеж-Дольни Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Вітошин — село в гміні Вимяркі Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Вітошин — колонія в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки